Eremothera kan syfta på:

 Eremothera (djur) – ett släkte spindeldjur
 Eremothera (växter) – ett släkte växter